Nordiska mästerskapet i fotboll 1924–1928 var den första upplagen av Nordiska mästerskapet.

Matcher

1924

1925

1926

1927

1928

Slutställning

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1924
Fotbollsåret 1925
Fotbollsåret 1926
Fotbollsåret 1927
Fotbollsåret 1928
Fotboll i Danmark
Fotboll i Norge
Fotboll i Sverige